Бу́дников — русская фамилия. Известные носители:

 
 Будников, Борис Фёдорович (род. 1942) — советский спортсмен-парусник, брат А. Ф. Будникова.
 Будников, Владимир Александрович (род. 1947) — украинский художник, сын А. Г. Будникова.
 Будников, Максим Владимирович (род. 1983) — российский футболист.
 Будников, Михаил Сергеевич (1904—1966) — советский ученый в области технологии строительного производства и организации строительства.
 Будников, Пётр Петрович (1885—1968) — русский советский химик-неорганик, специалист в области химии силикатов; член-корреспондент АН СССР

Будникова 
 Будникова, Алина Нестеровна (1942—2013) — художник по костюмам советского и российского кино и телевидения.